W Czechach
 Podolí – gmina w powiecie Brno
 Podolí – gmina w powiecie Przerów
 Podolí – gmina w powiecie Uherské Hradiště
 Podolí – gmina w powiecie Vsetín
 Podolí – gmina w powiecie Zdziar nad Sazawą
 Bílé Podolí – gmina w powiecie Kutná Hora
 Podolí I – gmina w powiecie Písek
 Podolí – wieś, część gminy Bouzov, w kraju ołomunieckim, w powiecie Ołomuniec
 Podolí – część Pragi leżąca w dzielnicy Praga 4